Cubilla steht für:

 Cubilla (Soria), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Soria

Cubilla ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Cubilla (1940–2013), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro Cubilla (1933–2007), uruguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Cubilla (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Walter Cubilla (* 1989), argentinischer Fußballspieler